Анатолия — топоним:

 Анатолия — древнее название полуострова Малая Азия, азиатские владения Турции.
 Анатолия — одна из двух, наряду с Румелией, важнейших провинций в ранние годы Османской империи.
 Анатолия — разъезд в Тягунском сельсовете, Заринский район, Алтайский край, Россия.
 Анатолия — женское имя.

См. также 
 Восточная Анатолия
 Огни Анатолии
 Центральная Анатолия
 Юго-Восточная Анатолия
 Анатолий